El nombre Pedro Saravia puede referirse a:
 Pedro José Saravia (1756-1832), hacendado argentino;
 Pedro Jesús Saravia Fratti (nacido en 1952), político uruguayo;
 Pedro Alcides Sarabia Achucarro (nacido en 1975), futbolista y entrenador paraguayo.